Dies ist eine Liste der höchsten Berge Europas. Für die Alpen existiert eine vollständige Liste der Viertausender. Für den Kaukasus verzichtet die folgende Liste auf die Auflistung von Bergen unter 5000 m Höhe.

 
Europa
Höchster Berg